MNU est un sigle pouvant faire référence à :

 médicaments non utilisés ;
 Mouvement national uni, un parti politique géorgien fondé en 2001 ;
 Maldives National University, l'université nationale des Maldives, dans le système éducatif maldivien ;
 code IATA de l'aéroport de Maulmyine, Birmanie ;

mnu 
 code de langue IETF et ISO 639-3 de la langue Mer, en Papouasie.